Sprint mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2019 odbył się 9 marca w Östersund. Była to trzecia konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 104 zawodników, z których 103 ukończyło zawody. Mistrzem świata został Norweg Johannes Thingnes Bø, srebro zdobył Rosjanin Aleksandr Łoginow, a trzecie miejsce zajął Quentin Fillon Maillet z Francji.

Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Grzegorz Guzik, który zajął 57. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2019